Governo de Salvação Nacional (Iêmen)
Governo de Salvação Nacional (Líbia)
Governo de Salvação Nacional (Sérvia)
Governo de Reconciliação Nacional, um governo de transição na Albânia.